Cima Undici ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Cima Undici, italienischer Name von Elferkofel, 3092 m, in Südtirol, Sextner Sonnenuhr
 Cima Undici, italienischer Name von Elferspitze (Sesvennagruppe), 2926 m, in Südtirol, Rojener Sonnenuhr
 Cima Undici (Vizentiner Alpen), 2228 m, im Valsugana